Seznam občin departmaja Oise zajema 693 občin.

(CAB) Communauté d'agglomération Beauvaisis, ustanovljena leta 2004.

Oise